Săvulescu puede hacer referencia a:

Alice Săvulescu, botánica rumana.
Trajan Săvulescu, botánico rumano.